ÚAN je zkratka s více významy: 
 ústřední autobusové nádraží
 ÚAN Praha-Florenc 
 ÚAN Brno-Zvonařka
 území s archeologickými nálezy (archeologické naleziště)